Schachtel steht für:

 Porzellan-Marke von Joseph Schachtel aus Niedersalzbrunn/ Niederschlesien (seit 1857), später zu AEG gehörig
 Schachtel, ein Behälter
 Schachtel (Musikinstrumentenbau), unlackierter Geigenkorpus
 Schachtelbeteiligung, Art der finanziellen Beteiligung
 Ulmer Schachtel, ein Bootstyp

Schachtel ist der Familienname folgender Personen:
 Ernest G. Schachtel (1903–1975), deutsch-amerikanischer Jurist, Rechtsanwalt und Psychoanalytiker
 Anna Hartoch Schachtel († 1944), Psychologin, Ehefrau von Ernest Schachtel

Siehe auch:
 Schachteln